Eleonora Alvisi e Lisa Pigato erano le campionesse in carica, ma sono state sconfitte in semifinali da Alexandra Eala e Oksana Selekhmeteva.

Eala e Selekhmeteva hanno conquistato il titolo, sconfiggendo in finale Maria Bondarenko e Amarissa Kiara Tóth con il punteggio di 6-0, 7-5.

Teste di serie 

  Alex Eala /  Oksana Selekhmeteva (campionesse)
  Linda Fruhvirtová /  Polina Kudermetova (quarti di finale)
  Victoria Jiménez Kasintseva /  Linda Nosková (semifinale)
  Matilda Mutavdzic /  Diana Shnaider (secondo turno)

 Petra Marčinko /  Natália Szabanin (quarti di finale)
 Kristina Dmitruk /  Darja Viďmanová (primo turno)
 Océane Babel /  Solana Sierra (primo tunro)
 Maria Bondarenko /  Amarissa Kiara Tóth (finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2021